Феофа́нова — женская форма русской фамилии Феофанов.

 Известные носительницы 
 Феофанова, Ирина Вячеславовна (род. 1966) — советская и российская актриса театра и кино.
 Феофанова, Светлана Евгеньевна (род. 1980) — российская прыгунья с шестом.